Thunder Force:

 Thunder Force — серия видеоигр в жанре скролл-шутера, разработанная компанией Technosoft.
 Thunder Force — видеоигра в жанре скролл-шутер, разработанная компанией Technosoft.
 Thunder Force II — видеоигра в жанре скролл-шутер, разработанная компанией Technosoft.
 Thunder Force III — видеоигра в жанре скролл-шутер, разработанная компаниями Technosoft.
 Thunder Force IV — видеоигра в жанре скролл-шутер, разработанная компанией Technosoft.